Die Tennis-Bundesliga der Herren wird 2023 zum 51. Mal ausgetragen. Die Liga besteht aus 10 Mannschaften, von denen der Rochusclub Düsseldorf als Titelverteidiger seine Mannschaft noch vor Saisonstart am 19. Dezember 2022 aus personellen und wirtschaftlichen Gründen zurückzog.

Als Aufsteiger gehen der Tennispark Versmold und der FTC Palmengarten Frankfurt in die Saison.

Spieltage und Mannschaften

Tabelle

Weblinks 
 Webauftritt des DTB
 Tabelle und Spielplan

Einzelnachweise 

2023
Tennissaison 2023